Un Bagel est un petit pain en forme d'anneau.
 Studio Bagel est une entreprise française.
Bagel, le nom initial donné à l’Hydyne,